Numele de Emil Pop poate să însemne:

 Emil Pop, botanist, membru titular al Academiei Române. 
 Emil Pop, sociolog, ziarist, cercetător la Academia Română și editor
 Emil Pop, avocat, membru al MSNR
 Emil Pop, protopop, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Emil Eugen Pop, critic și traducător din japoneză, autorul antologiei Poezie japoneză contemporană